RIS ou ris peut désigner :

Sigle 

 RIS Radiological Information System, en français SIR est un Système d'Information Radiologique utilisé en médecine.
 Remote Installation Services, un service Microsoft permettant à un serveur distant d'être utilisé comme un disque d'installation client ;
 Réseau Info-Sports, une chaine de télévision canadienne francophone d'informations sportives, renommée RDS Info en 2012 ;
 Rail Integration System, une caractéristique de nombreux fusils modernes permettant d'attacher une lunette de visée (ex: sur colt M4) ;
  (Reparto investigazioni scientifiche), est la section scientifique des carabinieri, la gendarmerie italienne ;
 RIS, un format de référencement bibliographique (citation) développé par Research Information Systems, Incorporated, et un format de fichier, extension ".ris" ;
 Republik Indonesia Serikat, la République des États-Unis d'Indonésie ;
 Relevé individuel de situation, ou relevé de carrière ;
 Revenu d'Intégration Sociale. Le RIS est l'un des piliers de l'aide sociale en Belgique. Il s'agit d’un revenu minimum accordé aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

Titre d'œuvre 

 Rerum Italicarum Scriptores (RIS, littéralement : « Écrivains de l'histoire italienne »), collection de textes et de sources historiques et littéraires initiée au  par Ludovico Antonio Muratori.
 RIS – Die Sprache der Toten, série télévisée allemande
 , nom italien de la série traduite en français par Les Spécialistes : Investigation scientifique
 , nom italien de la série traduite en français par Les Spécialistes : Rome
 RIS police scientifique, série télévisée française.

Toponyme 

 Azat-le-Ris, une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Ris, une ancienne commune française de l'Essonne, aujourd'hui intégrée à Ris-Orangis ;
 Ris, une commune française du Puy-de-Dôme ;
 Ris, une commune française des Hautes-Pyrénées.
 La plage du Ris est une plage de Douarnenez dans laquelle se jette le fleuve côtier Névet dont un des affluents se nomme le ruisseau du Ris.

Patronyme 

 Friedrich Ris (1867-1931), un ancien directeur de la clinique psychiatrique de Rheinau et un important chercheur en matière de libellules ; 
 Günter Ferdinand Ris (1928-2005), sculpteur allemand.
 Raphael Ris (1728-1813), rabbin et kabbaliste alsacien et suisse.

Voile 
En nautisme, le ris désigne une division d'une voile en intervalles permettant de la prise de ris (les bouts associés étant la bosse de ris et la garcette de ris).

Cuisine 
En cuisine, le ris est le nom gastronomique du thymus du veau et de l'agneau (voir Ris de veau).

Homonymie
Homonymie d'acronyme
Patronyme suisse
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme juif